Селище міського типу:
 Березине — Одеська область, Тарутинський район
Села:
 Березине — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Березине — колишнє село, Житомирська область, Житомирський район
 Березине — Житомирська область, Коростенський район
Залізниця:
 Березине — залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці

Див. також 
 Березино